Митрополит Вениамин (в миру Владимир Николаевич Зарицкий; ) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Оренбургский и Саракташский.

Биография 
Родился 12 сентября 1953 года в селе Стодульцы Винницкой области в семье рабочего.

В 1970 году окончил общеобразовательную школу в селе Лука-Барская Винницкой области.

С 5 мая 1973 году послушник в Свято-Троицкой Сергиевой лавре; с 12 сентября иподиакон епископа Рязанского и Касимовского Симона (Новикова).

30 марта 1975 года архиепископом Ивановским и Кинешемским Иовом (Кресовичем) был рукоположён во диакона, 6 апреля — во священника, и назначен клириком Преображенского кафедрального собора города Иваново.

8 августа 1975 года назначен настоятелем Знаменской церкви в селе Красном Палехского района Ивановской области.

27 мая 1977 года принял монашество с именем в честь преподобного Вениамина Киево-Печерского (день памяти — 13 (26) октября). 16 декабря того же года зачислен в клир Орловско-Брянской епархии, назначен настоятелем Христорождественской церкви в городе Болхове Орловской области.

С октября 1978 года настоятель храма в посёлке Кромы Орловской области.

В марте 1982 года возведён в сан игумена с возложением креста с украшениями.

В 1985 году заочно окончил Московскую духовную семинарию.

19 мая 1987 года назначен секретарём Орловского епархиального управления и настоятелем кафедрального собора; в июне того же года возведён в сан архимандрита.

С января 1989 года — эконом-строитель Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Пощупово Рязанской епархии.

В декабре 1990 года назначен в храм бывшего Николо-Угрешского монастыря, который в 1991 года был вновь открыт.

В июне 1992 года назначен наместником Николо-Угрешского монастыря.

В 1998 году архимандрит Вениамин открыл при Николо-Угрешском монастыре православное духовное училище, которое в 1999 году было преобразовано в семинарию.

В 2002 году окончил Московскую духовную академию. Защитил дипломную работу по кафедре нравственного богословия на тему «Жизнь и труды митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского)».

Архиерейство 
7 мая 2003 года определено быть епископом Люберецким, викарием Московской епархии, с оставлением в должности наместника Николо-Угрешского монастыря. 13 августа того же года в храме во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве состоялось его наречение во епископа. 14 августа в Московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялось его архиерейская хиротония, которую совершили: патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий (Фомин), архиепископ Тверской и Кашинский Виктор (Олейник), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Рязанский и Касимовский Павел (Пономарёв), архиепископ Верейский Евгений (Решетников), архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл (Наконечный), епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов), епископ Красногорский Савва (Волков), епископ Бакинский и Прикаспийский Александр (Ищеин), епископ Дмитровский Александр (Агриков), епископ Сергиево-Посадский Феогност (Гузиков), епископ Пермский и Соликамский Иринарх (Грезин).

18 сентября 2009 года указом патриарха Кирилла назначен временным управляющим Пензенской епархией на время болезни правящего архиерея архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета (Карагодина), который уехал на лечение в Москву.

31 мая 2010 года решением Священного синода назначен правящим епископом Пензенской епархии с освобождением от управления Николо-Угрешским монастырём.

С 6 октября 2010 года —  Пензенской духовной семинарии.

24 декабря 2010 года освобождён от должности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии.

27 декабря 2011 года утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Нижнеломовского Казанского Богородицкого мужского монастыря села Норовка Пензенской области.

С 26 июля 2012 года в связи с разделением епархии титул изменён на «Пензенский и Нижнеломовский». Тогда же назначен главой новообразованной Пензенской митрополии.

1 августа 2012 года в Серафимо-Дивеевском монастыре епископ Вениамин в связи с назначением главой новообразованной Пензенской митрополии был возведен в сан митрополита.

25 декабря 2013 года назначен на Рязанскую кафедру.

22 октября 2015 года назначен митрополитом Оренбургским и Саракташским, главой Оренбургской митрополии.

7 марта 2018 года решением Священного Синода освобождён от должности ректора Оренбургской духовной семинарии.

Награды 
 1980 — Орден Святого Владимира 3-й степени
 1988 — Орден Святого Владимира 2-й степени.
 2000 — Орден святого благоверного князя Даниила Московского.
 23 сентября 2004 — Орденом Дружбы.
 30 марта 2005 — Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (в связи с 30-летием служения в священном сане).
 14 августа 2013 - Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени
 Орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени (2014);
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» (2013).

Примечания

Ссылки 
 Вениамин, митрополит Оренбургский и Саракташский (Зарицкий Владимир Николаевич). // Патриархия.ru

Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Персоналии:Оренбургская область
Персоналии:Оренбург
Награждённые Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
Оренбургская митрополия
Пензенская митрополия
Персоналии:Николо-Угрешский монастырь
Персоналии:Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании